Яннакис Иоанну:

 Иоанну, Яннакис — кипрский футболист.
 Иоанну, Яннакис (род. 1931) — греческий футболист.
 Иоанну, Яннакис (род. 1959) — кипрский футболист.
 Иоанну, Яннакис (род. 1966) — кипрский футболист, вратарь.